Andrzej Wróbel (1917–2006) – polski duchowny katolicki, przełożony polskiej prowincji pijarów
 Andrzej Wróbel (1926–1999) – polski geograf, profesor, ambasador RP w Argentynie
 Andrzej Wróbel (1933–1999) – polski reżyser filmowy
 Andrzej Wróbel (ur. 1946) – polski neurobiolog i popularyzator nauki
 Andrzej Wróbel (ur. 1947) – polski muzyk wiolonczelista
 Andrzej Wróbel (ur. 1952) – polski farmaceuta, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 Andrzej Wróbel (ur. 1953) – polski prawnik, profesor, sędzia Sądu Najwyższego
 Andrzej Wróbel (ur. 1966) – polski historyk-regionalista, archiwista